Змагання в парному розряді серед жінок на тенісному турнірі Мастерс Індіан-Веллс 2000 проходили з 10 по 19 березня на відкритих кортах з твердим покриттям Indian Wells Tennis Garden в Індіан-Веллс (Каліфорнія, США). Ліндсі Девенпорт і Коріна Мораріу виграли титул, у фіналі перемігши пару Анна Курнікова і Наташа Звєрєва з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

Мастерс Індіан-Веллс, жінки, парний розряд
Indian Wells Masters 2000‎